Израиль принимал участие в полуфинале Евровидения 2011 12 мая. Страну была выбрана представлять победительница Евровидения 1998 Дана Интернешнл с песней "Ding Dong". Несмотря на популярность певицы,  в финал конкурса она не прошла.

KDAM 2011 
Выбор представителя от Израиля на конкурсе Евровидение 2011 был намечен на 8 марта. В шоу было заявлено участие десяти артистов(в том числе и групп). По голосам телезрителей лидировала певица Идит Леви с песней "It's My Time". Даже поддержка солдат ЦАХАЛа не помогла Дане обойти соперницу. Но после того, как были подсчитаны голоса жюри, стало ясно, что Дана снова попытает счастье на Евровидении.

На Евровидении
В финал конкурса Дана не прошла, выступив в полуфинале 12 мая под двенадцатым номером и набрав 38 баллов, тем самым обеспечив себе 15 место.

Голоса Израиля в втором полуфинале

Голоса за Израиль во втором полуфинале

Голоса Израиля в финале

Страны на «Евровидении-2011»